Shanyang bezeichnet

 den Stadtbezirk Shanyang (山阳区) der bezirksfreien Stadt Jiaozuo in der chinesischen Provinz Henan, siehe Shanyang (Jiaozuo)
 den Kreis Shanyang (山阳县) der bezirksfreien Stadt Shangluo in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Shanyang (Shangluo)
 die Großgemeinde Shanyang (山阳镇) im Kreis Baoying in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Shanyang (Baoying)
 die Großgemeinde Shanyang (杉洋镇) im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Shanyang (Gutian)
 die Großgemeinde Shanyang (山阳镇) im Stadtbezirk Jinshan der Stadt Shanghai, siehe Shanyang (Jinshan)
 die Großgemeinde Shanyang (杉阳镇) im Kreis Yongping in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Shanyang (Yongping)